Tarmen kan syfta på:

Tarm – den del av matsmältningskanalen som tar vid efter magsäcken

Geografi
Tarmen, Blekinge – sjö i Ronneby kommun 
Tarmen, Östergötland – sjö i Linköpings kommun 
Tarmen, Jämtland – sjö i Åre kommun 
Tarmen, Ångermanland – sjö i Örnsköldsviks kommun